Bewley ist der Familienname folgender Personen:

 Aisha Bewley (* 1948), US-amerikanische Übersetzerin klassischer arabischer Werke ins Englische und Verfasserin von Büchern über den Islam
 Charlie Bewley (* 1981), britischer Schauspieler
 Helen Bewley (* 1968), britischer Schwimmer
 Janet Bewley-Cathie-Wardell-Yerburgh (* 1940), britische Fechterin
 Sam Bewley (* 1987), neuseeländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer